FC Petržalka 1898, mai bine cunoscut cu numele vechi FC Artmedia Bratislava, este un club de fotbal din Bratislava, Slovacia.

Istoric 

 1898 - Fondat ca Pozsonyi Torna Egyesület
 1919 - Redenumit în Pozsonyi Torna Egyesület
 1953 - Redenumit în Kovosmalt Bratislava
 1956 - Redenumit în Spartak Kovosmalt Bratislava
 1963 - Redenumit în TJ Považské Strojárne Bratislava
 1965 - Redenumit în Spartak Sklárske stroje Bratislava
 1974 - Redenumit în TJ SKS Bratislava
 1976 - Redenumit în TJ ZTS Petržalka
 1986 - Fuziune cu TJ Internacionál Slovnaft Bratislava și TJ Internacionál Slovnaft ZŤS Bratislava, dar s-a dezmembrat în 1990.
 1990 - Redenumit TJ ZŤS Petržalka
 1990 - Redenumit în 1. FC Hydronika Petržalka
 1991 - Redenumit în 1. FC Petržalka
 1993 - Redenumit în FK Artmedia Petržalka
 2005 - Redenumit în FC Artmedia Bratislava
 2007 - Redenumit în FC Artmedia Petržalka
 2009 - Redenumit în MFK Petržalka
 2010 - Redenumit în FC Petržalka 1898

Lotul actual de jucători 
La 16 august 2015

Titluri 
 Corgoň Liga (1993 - Prezent)
 Campioni (2): 2005, 2008

 Slovenský Pohár (Cupa Sloveniei)
 Campioni (2): 2004, 2008

 Cupa Pribina (SuperCupa Sloveniei)
 Campioni (1): 2005

Clasamentul UEFA 

Din sezonul 2008-2009 (Anul trecut scris cu italice, coeficenții UEFA în paranteze)
 130    (127)  Grasshopper-Club Zürich (12.050)
 131    (193)  Anorthosis Famagusta FC (12.016)
 132    (144)  MFK Petržalka (11.933)
 133    (128)  FC Groningen (11.826)
 134    (125)  Aberdeen FC (11.575)
 Lista întreagă

Petržalka în cupele europene

Jucători notabili

	

 Karel Vácha
  Miroslav Chvíla
  Vladimír Kinder
 Ľudovít Lancz
 Marián Masný
  Vladimír Weiss sr.
 Stefan Mitrović
 Henrich Benčík
 Balázs Borbély
 Erik Čikoš
 Marián Čišovský
 Juraj Čobej
 Ján Ďurica
 Pavol Farkaš
 Branislav Fodrek

 Karim Guédé
 Juraj Halenár
 Miroslav Hýll
 Ľuboš Kamenár
 Tomáš Kóňa
 Rastislav Kostka 
 Ján Kozák jr.
 Marek Krejčí
 Martin Lipčák
 Ľubomír Luhový
 Štefan Maixner
 Branislav Niňaj
 Martin Obšitník
 Branislav Obžera
 Tomáš Oravec

 Peter Petráš
 Juraj Piroska
 Attila Pinte
 Ľubomír Reiter
 Kornel Saláta
 Miloš Soboňa
 Dušan Sninský
 Jakub Sylvestr
 Otto Szabó
 Filip Šebo
 Anton Šoltis
 Blažej Vaščák
 Vladislav Zvara

Legături externe 

 oficial
 Profil pe Weltfussballarchiv 

Cluburi slovace de fotbal
Fondări în 1898